Un salto est une figure de gymnastique. Salto peut aussi désigner :

Toponymes

Argentine 
 Salto, localité argentine, capitale du  (arrondissement) homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Salto,  (arrondissement) argentin, dans la province de Buenos Aires.

Brésil 
 Salto, municipalité de l'État de São Paulo ;
 Salto da Divisa, municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Salto do Céu, municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Salto do Itararé, municipalité de l'État du Paraná ;
 Salto do Lontra, municipalité de l'État du Paraná ;
 Salto do Jacuí, municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Salto Veloso, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Salto de Pirapora, municipalité de l'État de São Paulo ;
 Salto Grande, municipalité de l'État de São Paulo.

Italie 
 Salto, rivière du Latium, en Italie, dans la vallée de laquelle les Èques se sont établis.

Portugal 
 Salto, bourg du nord du Portugal, district de Vila Real, concelho de Montalegre.

Uruguay 
 Salto, ville uruguayenne ;
 Salto, département uruguayen.

Venezuela 
 Salto Ángel, chute d'eau du Venezuela.

Cinéma et télévision 
 Salto,  film polonais de Tadeusz Konwicki (1965).

Technologie 
Le nom propre Salto peut aussi désigner :
 Salto, logiciel ;
 Salto, plateforme de service par contournement de vidéo à la demande commune aux groupes France Télévisions, TF1 et M6.

Aviation 
 Salto, planeur de voltige.

Homonymie de toponyme